

Когаликоль — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Когаликоль — село, Сирдар'їнський район, Кизилординська область